Części wsi w Polsce, w województwie małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Pode Dworem – część wsi Pawlikowice
 Pode Dworem – część wsi Raciborsko